

Nome comune 
Massaro o Massaio – nel Medioevo, amministratore delle finanze del Comune
Massari all'Argento e all'Oro – sovrintendenti alla zecca della Repubblica di Venezia
Massaro vescovile – funzionario, inserito nella struttura amministrativa del principato vescovile di Trento

Cognome 
Antonio del Massaro (1450 circa-1516) – pittore italiano
Ashley Massaro (1979-2019) – wrestler e modella statunitense
Daniele Massaro (1961) – ex calciatore italiano
Domingo Massaro (1927) – ex calciatore e arbitro di calcio cileno
Francesco Massaro (1935) – regista e sceneggiatore italiano
Francesco Massaro (1998) – pallanuotista italiano
Giovanni Massaro (1967) – vescovo cattolico italiano
Jacopo Massaro (1974) – politico italiano
Nicola Massaro (XVII secolo-1704) – pittore italiano
Rolando Massaro (1927-2006) – tenore italiano

Altro 
Chiesa di Santo Stefano di Massaro – luogo di culto cattolico di Albenga, in provincia di Savona
Palazzo del Massaro – edificio storico di Mantova

Pagine correlate 
Massara
Massari